Либертариа́нская па́ртия:

 Либертарианская партия (Великобритания)  — британская политическая партия.
 Либертарианская партия (Испания) — испанская политическая партия.
 Либертарианская партия Канады — канадская политическая партия.
 Либертарианская партия Британской Колумбии — канадская политическая партия.
 Либертарианская партия Онтарио — канадская политическая партия.
 Либертарианская партия Нидерландов — нидерландская политическая партия.
 Либертарианская партия (Норвегия) — норвежская политическая партия.
 Либертарианская партия России — российская политическая партия.
 Либертарианская партия (США) — американская политическая партия.
Либертарианская партия (Швейцария) — швейцарская политическая партия.
 Либертарианская партия Австралии — австралийская политическая партия.

См. также 
 Список либертарианских политических партий
 Международный альянс либертарианских партий